De Naald (en neerlandés «La Aguja») puede hacer referencia a:

De Naald (Heemstede), un obelisco en la ciudad neerlandesa de Heemstede.
De Naald (Apeldoorn), un obelisco en la ciudad neerlandesa de Apeldoorn.